Van Zandt County, een county in de Amerikaanse staat Texas

Personen 
 Billy Van Zandt (1957), Amerikaans toneelschrijver en acteur
 Charles C. Van Zandt (1830-1894), Amerikaans politicus
 Isaac Van Zandt (1813-1847), Amerikaans politicus
 James E. Van Zandt (1898-1986), Amerikaans politicus
 John Van Zandt (?-1847), Amerikaans abolitionist
 Marie van Zandt (1858-1919), Amerikaans zangeres
 Maureen Van Zandt, Italiaans-Amerikaans actrice
 Philip Van Zandt (1904-1958), Nederlands-Amerikaans acteur
 Steven Van Zandt (1950), Amerikaans muzikant en acteur
 Townes Van Zandt (1944-1997), Amerikaans singer-songwriter